Sallander ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sallander (1903–1983), schwedischer Bibliothekar und Historiker

Siehe auch:
 Schwarzgrannenkaninchen